Принцип:
 Принцип — в теоретической философии то, чем объединяются в мысли и в действительности известная совокупность фактов.
 Принци́п — тяжёловооружённый воин Римской империи.

Фамилия 
 Принцип, Гаврило (1894—1918) — сербский студент из Боснии, убивший австрийского престолонаследника Франца Фердинанда и его жену Софию, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.
 Принцип, Слободан (1914—1942) — югославский студент и партизан Народно-освободительной войны Югославии, племянник Гаврилы Принципа, Народный герой Югославии.
 Принцип (род. 1984) — российский рэпер, бывший участник группы CENTR.